Die Morocco Tennis Tour Casablanca 2016 war ein Tennisturnier, das vom 10. bis 15. Oktober 2016 in Casablanca stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 15 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 147 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 154 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 142 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Casablanca